Alec Cleland (né en 1970), joueur et entraîneur de football écossais.
Jane K. Cleland, romancière américaine, autrice de roman policier.

 John Cleland (1710-1789), écrivain britannique de contes érotiques.
 John Cleland (né en 1952),  pilote de course automobile britannique.
Max Cleland (1942-2021), homme politique américain.
Tammy Cleland (née en 1975), nageuse synchronisée américaine.

 Cleland, un petit village écossais du North Lanarkshire.

Voir aussi